Исмаэ́ль Руи́с Сальмо́н (; 7 июля 1977, Сантандер, Испания) — испанский футболист, правый полузащитник.

Клубная карьера 
Исмаэль начинал свою карьеру в скромном клубе «Райо Кантабрия». Оттуда он попал в академию «Расинга» и прошёл через все молодёжные команды клуба. В сезоне 1995/96 Исмаэль провёл свои первые семь матчей за «Расинг» в Примере. В следующих двух сезонах полузащитник играл нечасто, но затем стал ключевым игроком «Расинга». После вылета «Расинга» из Примеры Исмаэль, несмотря на хорошие предложения, остался в команде и внёс большой вклад в быстрое возвращение клуба в элиту. В сезоне 2002/03 он помог команде избежать вылета, а затем пополнил ряды «Террассы». В своём первом сезоне в составе клуба Исмаэль был ключевым игроком команды, второй полностью пропустил из-за травмы, третий провёл в «Реал Овьедо» на правах аренды, а в четвёртом находился в глубоком запасе. Сезон 2007/08 Исмаэль провёл в «Бенидорме», а затем завершил карьеру.

Карьера в сборной 
Исмаэль играл в разных юношеских и молодёжных командах Испании. В составе этих сборных он собрал три медали различного достоинства.

Достижения 

 Чемпион Европы по футболу (до 18 лет) (1): 1995
 Бронзовый призёр Чемпионата Европы по футболу (до 21) (1): 2000
 Серебряный призёр летних олимпийских игр (1): 2000

Ссылки 
 Профиль на сайте BDFutbol 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Игроки ФК «Райо Кантабрия»
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Террасса»
Игроки ФК «Реал Овьедо»
Игроки ФК «Бенидорм»